Открытый чемпионат Тяньцзиня 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 проводился впервые. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Тяньцзине с 6 по 12 октября 2014 года. Турнир завершал азиатскую серию соревнований, проходившую между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 11 в мире на тот момент). Сербская теннисистка не смогла преодолеть второй раунд, уступив местной теннисистке Чжэн Сайсай. До финала в итоге смогли добраться третий номер посева Белинда Бенчич (№ 34 в мире) и шестой номер посева Алисон Риск (№ 60 в мире). Титул достался американке Риск, для которой он стал дебютным на турнирах ассоциации. В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России и только одна из них Елизавета Куличкова смогла выйти хотя бы во второй раунд.

В парном турнире главный приз завоевал дуэт Алла Кудрявцева и Анастасия Родионова. имеющий изначально второй номер посева. В финале они обыграли Андрею Клепач и Сорану Кырстю.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Алисон Риск обыграла  Белинду Бенчич со счётом 6-3, 6-4.
 Риск выиграла свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Бенчич сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова обыграли  Андрею Клепач /  Сорану Кырстю со счётом 6-7(6), 6-2, [10-8].
 Кудрявцева выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Родионова выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Тяньцзиня по теннису
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Октябрь 2014 года
2014